Most puede referirse a:

 Media Oriented Systems Transport, un estándar de comunicaciones destinado a conexiones multimedia en automóviles.
 Most, ciudad de la República Checa.
 Most, película checa de 2003 dirigida por Bobby Garabedian.